Ben Street (né le  à Coquitlam, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Carrière de joueur 
Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Flames de Calgary face aux Canucks de Vancouver.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004 || Silverbacks de Salmon Arm || LHCB ||54 ||13 ||21 ||34 ||14 ||13 ||1 ||9 ||10 ||0
|-
|2004-2005 || Silverbacks de Salmon Arm || LHCB ||56 ||29 ||39 ||68 ||21 ||11 ||7 ||8 ||15 ||0 
|-
|2005-2006 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||43 ||10 ||5 ||15 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||41 ||10 ||7 ||17 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||40 ||13 ||17 ||30 ||36 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||4 ||1 ||0 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||43 ||14 ||16 ||30 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2010-2011 || Nailers de Wheeling || ECHL ||38 ||24 ||27 ||61 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH ||36 ||12 ||11 ||23 ||8 ||8 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|2011-2012 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 71|| 27|| 30|| 57|| 24|| 12|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
|2012-2013 || Heat d'Abbotsford || LAH || 69|| 15|| 22|| 37|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Flames de Calgary || LNH || 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Flames de Calgary || LNH || 13|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Heat d'Abbotsford || LAH || 58|| 28|| 30|| 58|| 24|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2014-2015 || Monsters du lac Érié || LAH || 44 || 9 || 30 || 39 || 10 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Avalanche du Colorado || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Rampage de San Antonio || LAH || 15|| 7|| 14|| 21|| 4|| - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Avalanche du Colorado || LNH || 7|| 0|| 0|| 0|| 4|| - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 62 || 25 || 30 || 55 || 16 || 19 || 8 || 13 || 21 || 2
|-
| 2016-2017 || Red Wings de Détroit || LNH || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 ||Griffins de Grand Rapids || LAH||73 ||21 ||44 ||65 ||22 ||5 ||4 ||4 ||8 ||6
|-
| 2018-2019 || Ducks d'Anaheim || LNH || 21||3 ||2 ||5 ||2 || - || - || - || - || - 
|-
| 2018-2019 || Gulls de San Diego || LAH || 32|| 9||17 ||26 ||6 || 16 || 2 || 9 || 11 || 2 
|-
| 2019-2020 || Devils du New Jersey || LNH ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Devils de Binghamton || LAH || 49 ||15 || 27 || 42 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Devils de Binghamton || LAH || 14 || 5 || 9 || 14 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| EHC Munich || DEL ||  || 

| 56 || 3 || 5 || 8 || 10 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2022 || align=left| || align=left|Jeux olympiques || 4 || 2 || 1 || 3 || 2 || align=left| Sixième place

Notes et références 

Naissance en février 1987
Naissance dans le district régional du Grand Vancouver
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Flames de Calgary
Joueur de hockey sur glace des Badgers du Wisconsin
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Devils de Binghamton
Champion de la Coupe Calder
Joueur du EHC Munich
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022